Synagoge Essen steht für:

 Alte Synagoge (Essen), errichtet 1911 bis 1913, heute Haus der jüdischen Kultur
 Neue Synagoge (Essen), errichtet 1958 bis 1959